„Комисар Рекс“ е австрийско-германски сериал на ORF и Sat.1, излъчван между 1994 и 2004. През 2007 г. поредицата е възродена под австрийско-италианска продукция на RAI и от 2009 г. насам е направена изцяло в Италия, със случайни епизоди в Австрия. RAI отменя австрийско-италианската продукция през юни 2015 г., след осем италиански сезона.

Оригинално сериалът разказва историята на екип от трима души от Mordkommission (Отдел „Убийства“) на виенския клон на Kriminalpolizei (Австрийската криминална полиция). Те работят заедно със специално обучена немска овчарка, наречена Рекс. Оригиналният екип съдържа полицаите Рихард Мозер, Ернст Щокингер и Петер Хьолерер, експерта по съдебна медицина доктор Лео Граф и бившия полицай Макс Кох. По-късно Щокингер е сменен от Кристиан Бьок, Мозер от Александър Брантнер и Хьолерер от Фриц Кунц. През 2002 г. Марк Хофман заменя Брандтнер и Ники Херцог заменя Бьок. Единственият герой, който остава до края на сериите е доктор Граф.

През 11-и сезон локацията на сериите се премества в Рим. Рекс има нов партньор – италианският детектив от отдел убийства Лоренцо Фабри. Тогава започва да се говори на два езика – немски и италиански. В 14-и сезон той е убит от бомба в колата пред очите на Рекс.

Актьорски състав 
 Реджиналд фон Равенхорст, Рет Бътлър, Хенри, Ник – Рекс
 Тобиас Морети – Рихард „Ричи“ Мозер (1994 – 1997)
 Гедеон Буркхард – Александър Брандтнер (1997 – 2001)
 Александър Пшил – Марк Хофман (2002 – 2004)
 Каспар Капарони – Лоренцо Фабри (2008 – 2011)
 Еторе Баси – Давиде Ривера (2011 – 2013)
 Франческо Арка – Марко Терцани (2013 – 2015)
 Карл Марковиц – Ернст „Щоки“ Щокингер
 Волф Бахофнер – Петер Хьолерер
 Хайнц Вайкселбраун – Кристиан Бьок
 Мартин Вайнек – Фриц Кунц
 Елке Винкенс – Ники Херцог
 Герхард Цеман – Доктор Лео Граф
 Фриц Мулиар – Макс Кох
 Фабио Фери – Инспектор Морини
 Пилар Абела – Катя
 Аугусто Дзуки – Филипо Гори

Герои 
Рекс или нацяло Реджиналд фон Равенхорст (това име се споменава в пилотния епизод, това е и името на първото куче, играло Рекс) е полицейско куче, порода немска овчарка, което е обучено специално да открива наркотици и други контрабандни стоки, както и да разкрива престъпления. Той е главният герой в сериала. В началото живее заедно с Рихард Мозер в един апартамент на „Marrokanergasse“ 13, Ландщресе, Виена. След смъртта му, той живее при тримата си други партньори: първо Александър Брандтнер, след това Марк Хофман и накрая при Лоренцо Фабри. Реагира по специален начин на някои специални думи, например Frau (жена) и Tierarzt (ветеринар). Целият сериал е игран от 5 кучета:

Партньори на Рекс 

Рихард „Ричи“ Мозер (Тобиас Морети) е първият лидер на екипа и стопанин на Рекс. Той играе в сериала между 1994 и 1997. Запознава се с Рекс след като бившият му треньор Михаел е убит. В първия сезон се развежда с жена си и Рекс остава единственият му приятел. Заклет пушач е въпреки, здравословните си проблеми. През 1997 Рихард е убит от психопат, игран от немския актьор Улрих Тукур в епизода Mosers Tod (Смъртта на Мозер).

Александър „Алекс“ Брандтнер (Гедеон Буркхард) е вторият лидер на екипа. Назначен е след смъртта на Мозер и играе между 1997 и 2001. Става свидетел на депресията на Рекс след смъртта на Мозер, при която кучето не иска да напусне къщата на предишния си стопанин. Алекс загубва предишното си куче Акро при експлозия в кола и до появата на Рекс не иска да работи с кучета. Той се премества в къщата на Мозер, която кучето не иска да напусне. За разлика от предшественика си, той е по-атлетичен (неговата стая е пълна с боксови круши и фитнес оборудване) и по-атрактивен за жените. В първото си участие (епизодът Der Neue, в превод: Новият) се гмурка в река, за да извади доказателство от водата. Има интересен инстинкт, с който отделя виновните от невинните.

Марк Хофман (Александър Пшил) е третият лидер на екипа. Играе между 2002 и 2004. Той има помощничка – Ники Херцог (Елке Винкенс), с която има връзка и живее заедно. Марк е по-мускулест и атлетичен в сравнение с Алекс и Рихард. Той учи съдебна медицина и доста често спори с д-р Лео Граф за неговите заключения (нещо, което предшествениците му не са правили никога).

Лоренцо Фабри (Каспар Капарони) е четвъртият лидер на екипа. При него локацията на сериала се премества в Рим. Играе от 2008 до 2011. Той се запознава с Рекс, когато се налага съвместна работа между австийската и италианската полиция. В този момент няма кой да работи с кучето и така Рекс заминава да живее и работи в Рим. Там той намира много нови приятели и много загадки за разрешаване. Лоренцо Фабри е най-сексапилният партьор на Рекс, връзката меду тях и привързаността е много силна. Двамата са едно семейство и когато се появи жена в живота на детектива, кучето всячески се стреми да я отстрани. Сериала става по-забавен, с повече смешни ситуации. Той бива убит пред очите на Рекс от бомба в колата.

Детективи от Kriminalpolizei 

Ернст „Щоки“ Щокингер (Карл Марковиц) е колега на Хьолерер, Рихард и Рекс. Той е единственият забавен герой в сериала. Рекс желае да общува с него, но той няма особена страст към кучетата. Щокингер е единственият женен човек в управлението и дава съвети на другите. Накрая излиза от екипа и напуска Виена, тъй като той поставя брака пред работата, а жена му е наследила зъболекарски кабинет в Залцбург. За него е направен нов сериал, спиноф на Комисар Рекс – Щокингер.

Кристиан Бьок (Хайнц Вайкселбраун) сменя Щокингер. В първата си поява, епизода Tödliche Verführung (в превод: Смъртоносно състезание) той се прикрива като картинг пилот и дори е разследван за убийството на Хайнц Йегер. След като е оневинен, той влиза в екипа. Опитва се да надхитри Рекс, като му поставя капани, но в повечето случаи не успява.

Петер Хьолерер (Волф Бахофнер) е третият човек в отбора. В повечето случаи той седи в службата, телефонира и помага, но рядко се намесва в случаите. Има слабост към Рекс и често му помага срещу Бьок. По-късно Хьолерер се пенсионира, за да може да се грижи за болната си майка.

Фриц Кунц (Мартин Вайнек) замества Хьолерер след неговото пенсиониране, който иска да се грижи за майка си. Той е криминален инспектор и идва от отдел Кражби. Бил е асистент на главния комисар Брантнер и Хофман, а сега е главен комисар на Фабри, когато се налага съвместна работа между италианската и виенската полиция.

Ники Херцог (Елке Винкенс) е единствената жена-полицай в сериала. Тя харесва Хофман и те обикновено споделят нощта заедно, преди да започнат работа по нов случай. Те живеят заедно (с Рекс), който обикновено разваля най-романтичния момент от нощта с вести по случая.

инспектор Морини (Фабио Фери) е инспектора, който партнира на Рекс и Фабри. Фабри постоянно го надхитрява като го кара да плаща вместо него сметките си за кафе или други.

Други 
Доктор Леонард „Лео“ Граф (Герхард Цеман) е патолог, помагащ на детективите в случаите. Изследва телата на убитите в лабораторията си, търсейки доказателства. Учител е на Марк Хофман. Той е единственият герой, който остава до края на сериите.

Макс Кох (Фриц Мулиар) е пенсиониран полицай, който спасва Рихард Мозер от престъпните среди. Той е нещо като негов учител. Мозер доста често се допитва до него в случаите, а понякога той помага на приятелите си, като действа под прикритие. Има голяма слабост към Рекс. След като Рихард е убит повече не се появява в сериала.

Катя Мартели (Пилар Абела) е следовател и помага за разрешаването на случаите. Изследва уликите в лабораторията и търси отпечатъци и други доказателства. Тя също харесва Лоренцо и постоянно се навърта около него и му прави предложения но Рекс се намесва и се получават комични ситуации.

Адаптации 
През периодът 2004 - 2019 - та по Португалската телевизия TVI се излъчва сериала "Инспектор Макс", от който са излъчени 6 сезона със 143 епизода, 3 март 2012 година по първи канал на Полската Национална телевизия започва излъчването на сериалът „Комисар Алекс“, създаден върху основата на сюжета на Комисар Рекс, макар и с изменения, и са излъчени 14 сезона и 169 епизода, от 7 септември до 7 декември 2017 година по словашката телевизия „Markiza tv“ е излъчен сериалът „Rex“ с 1 сезон и 13 епизода, а от 25 март 2019 година по Канадската телевизия „Citytv“ – на „Хъдсън и Рекс“, от който са излъчени 5 сезона и 71 епизода.

Епизоди

Излъчване

„“ на DVD

„Комисар Рекс“ в България 
В България сериалът започва излъчването си през 1990-те години по Канал 1 и е озвучен на български. Излъчван е частично в началото на новото хилядолетие и през 2006 – 2007 г.

От юни 2008 г. до февруари 2009 г. по Диема са излъчени първите 10 сезона. Тези излъчвания започват отново през юни 2009 г. От 13 ноември г. започна излъчването на новите сезони. Ролите се озвучават от артистите Ирина Маринова, Здравко Методиев, Георги Георгиев-Гого и Симеон Владов.

През март 2011 г. започва от 11 сезон по Нова телевизия.

През септември 2017 г. започна 17 и 18 премиерен сезон за България по Диема.

Награди 
 1995: Bayerischer Fernsehpreis – Волф Бахофнер, Тобиас Морети и Карл Марковиц
 1995: Goldene Romy – Beliebtester Serienstar (Тобиас Морети)
 1996: Goldene Romy – Beste Krimiserie
 1996: Goldener Löwe – Bester Seriendarsteller (Тобиас Морети)
 1996: Silver TeleVizier-Tulip – Beste Fremdsprachige Serie
 1996: Goldene Romy – Beliebtester Serienstar (Тобиас Морети)
 1997: Goldene Romy – Beliebtester Serienstar (Тобиас Морети)
 1998: Telegatto – Internationale Fernsehserien und Seifenopern (Тобиас Морети)
 2006: Номиниран за TP de Oro – Beste Fremdsprachige Serie

Външни препратки 
 
 

Австрийски сериали
Германски сериали